Dois Córregos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Dois Córregos (ort), São Paulo, 
 Dois Córregos (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar